Sinn steht für:

 Sinn (Philosophie), verschiedene Bedeutungen
 Sinn (Wahrnehmung), Wahrnehmungsvermögen durch ein Sinnesorgan
 Sinn (Soziologie), Bedeutung oder subjektive Deutung sozialen Handelns
 Sinn (Unternehmen), deutsches Modehaus
 Sinn (Uhrenmarke), deutscher Uhrenhersteller

Geografie:
 Sinn (Hessen), Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Sinn (Fluss), rechter Zufluss der Fränkischen Saale, Hessen und Bayern
 Schmale Sinn, rechter Zufluss der Sinn, Hessen und Bayern

Sinn ist der Familienname folgender Personen:
 Arndt Sinn (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carola Bruch-Sinn (1853–1911), österreichische Schriftstellerin, Übersetzerin und Redakteurin
 Edmund Sinn (1902–1978), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker (CDU)
 Friederike Sinn (* 1951), deutsche Klassische Archäologin
 Günter Sinn (1930 oder 1931–2011), deutscher Landschaftsarchitekt, Sachbuchautor und Sachverständiger
 Hansjörg Sinn (* 1929), deutscher Chemiker und Politiker
 Hans-Peter Sinn (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Hans-Werner Sinn (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Helmut Sinn (1916–2018), deutscher Pilot und Uhrenhersteller
 Jakob Sinn (1895–1967), deutscher Schauspieler
 Josef Sinn (1868–1929), deutscher Kaufmann und Politiker (Zentrum)
 Karl Sinn (1890–1961), Landrat in Balingen
 Klaus Sinn (* 1936), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Markus Sinn (* 1979), deutscher Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistent
 Michael Sinn (1967–2020), österreichischer Fotograf
 Norbert Sinn (* 1953), österreichischer Offizier
 Norman Sinn, deutscher Musiker
 Ryan Sinn (* 1979), US-amerikanischer Bassist

 Walter Sinn (* 1965), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Wörtlicher und übertragener Sinn (Sprache)
 Sin (Begriffsklärung)

Abkürzung